Termenul „ORF” se poate referi la:

Abrevieri pentru
 Österreichischer Rundfunk, ORF
 Open Reading Frame, termen din domeniul geneticii cu privire la codul acizilor nucleici
 ORF-Batalion, (Operational Reserve Force) a trupelor NATO
 Ostrhauderfehn, o comună în Frislanda de Est